Ruan Roelofse e John-Patrick Smith erano i detentori del titolo ma Roelofse quest'anno non ha partecipato.

Smith ha fatto coppia con Matt Reid e ha battuto in finale Toshihide Matsui e Danai Udomchoke 6–4, 6–2.

Teste di serie

  Matt Reid /  John-Patrick Smith (Campioni)
  Brydan Klein /  Boy Westerhof (primo turno)

  Alex Bolt /  Andrew Whittington (semifinali)
  Ryan Agar /  Sebastian Bader (secondo turno)

Tabellone

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

McDonald's Burnie International 2014